Middelschulte ist der Familienname folgender Personen:

 Achim Middelschulte (* 1945), deutscher Unternehmensvorstand
 Wilhelm Middelschulte (1863–1943), deutsch-amerikanischer Komponist und Organist